Сасс — фамилия. Известные носители:
 Сасс, Анатолий Фомич (род. 1935) — советский спортсмен-гребец.
 Сасс, Джон (род. 1961) — американский джазовый тубист.
 Сасс, Джошуа (род. 1987) — британский телевизионный и киноактёр.
 Сасс, Мари (1834—1907) — бельгийская оперная певица и педагог по вокалу.
 Сасс, Сильвия  (род. 1951) — венгерская оперная певица.

См. также

Примечания